Бардача може бити:

 Бардача (Србац), насељено мјесто у општини Србац, Република Српска, БиХ,
 Бардача (језеро), језеро поред истоименог насељеног мјеста,
 Ликовно-еколошка колонија Бардача.